The One — .

Музыка 
 «The One» — песня американской поп-группы Backstreet Boys (2000).
 «The One» — песня колумбийской певицы Шакиры с альбома Laundry Service (2001).
  — песня австралийской певицы Кайли Миноуг (2008).
  — песня английского музыканта Элтона Джона с одноимённого альбома (1992).
 «The One» — песня американского рэпкор-исполнителя Deuce (2008).
  — альбом английского музыканта Элтона Джона (1992).
  — мини-альбом канадской трэш-метал группы Annihilator (2004).
  — видеоиздание американского музыканта Майкла Джексона (2004).

Кино 
 «The One» — оригинальное название фильма Противостояние (2001).
 «The One with the …» — обычное название для эпизодов американского телевизионного сериала «Друзья».
 «The One About Friends» — серия американского мультсериала «Шоу Кливленда», в названии которой пародируется сериал «Друзья».

Прочее 
  — британский журнал о компьютерных играх (1988—1996).
  — маньхуа популярной тайваньской писательницы и иллюстратора Никки Ли.

См. также 
 «I’m the One» — первый сингл группы Static-X с альбома «Start a War».
 «Get Down (You’re the One for Me)» — песня американской поп-группы Backstreet Boys.
 «If You’re Not the One» — третий сингл Дэниела Бедингфилда с его дебютного альбома «Gotta Get Thru This».
 Избранный